UEE se poate referi la:
 Uniunea Economică Euroasiatică
 Uniunea Euroasiatică
 Uniunea Europeană a Esperanto